Галфпорт има више значења:
 Галфпорт (Флорида)
 Галфпорт (Мисисипи)